foi o 12.º Imperador do Japão, na lista tradicional de sucessão.

Segundo o Nihonshoki, Keikō foi o terceiro filho do Imperador Suinin com Hibaso-hime no Mikoto filha do Príncipe  Michi no Ushi de Tamba. Antes da sua ascensão ao trono, seu nome era Oho Tarasihiko Osiwake no Mikoto.

O Gukanshō, o Livro do Monje Jien, afirma que quando tornou-se tennō em 71 d.C. com a idade de 44 anos, governou a partir do Palácio Ichiro no Mya em Makimuku na Província de Yamato.

No Kojiki , afirma que Keikō enviou o seu filho Yamato Takeru para Kyushu para conquistar as tribos locais, já no Nihonshoki o próprio Keiko teria dirigido a expedição e vencido as batalhas contra as tribos locais. De acordo com ambas as fontes, após isso enviou Yamato Takeru para a Província de Izumo e para  as províncias orientais para conquistar a área e espalhar o seu território.

De acordo com as fontes tradicionais, Yamato Takeru morreu no ano 43 do reinado do Imperador Keiko (114 d.C.). Os bens do príncipe foram reunidos junto com a Espada Kusanagi que ele usava quando morreu em um santuário em sua casa. Algum tempo depois, essas relíquias e a espada sagrada foram transferidos para o Santuário de Atsuta.

O nome Keikō foi lhe dado postumamente e é característico do budismo chinês, o que sugere que o nome deve ter sido oficializado séculos após sua morte, possivelmente no momento em que as lendas sobre as origens da Dinastia Yamato foram compiladas como as crônicas conhecidas hoje como o Kojiki.

O lugar de seu túmulo imperial (misasagi) é desconhecido. O Imperador Suininé tradicionalmente venerado num memorial no santuário xintoísta de Nara. A Agência da Casa Imperial designa este local como seu mausoléu que é chamado Yamanobe no michino e no Misasagi.

Não há datas concretas que podem ser atribuídas a vida deste imperador ou reinado, mas é convencionalmente considerado que Keikō reinou de 71 a 130.

Ver também 
 Lista de imperadores do Japão
 Foto Aérea do Yamanobe no Michi 

Keikō